Gisa – ipocoristico tedesco del nome proprio di persona Gisella
Gisa – vescovo di Wells dal 1060 al 1088
GISA – azienda costruttrice di vetture da corsa